Каппель Володимир Оскарович — російський воєначальник
 Каппель-ла-Гранд — шаховий турнір

Каппель — громада, федеральна земля Рейнланд-Пфальц
 Каппель-Графенгаузен — громада, федеральна земля Баден-Вюртемберг

Каппель — муніципалітет у департаменті Мозель
 Каппель-Брук — муніципалітет у департаменті Нор
 Каппель-ан-Певель — муніципалітет у департаменті Нор
 Каппель-ла-Гранд — муніципалітет у департаменті Нор

Каппель — громада в кантоні Золотурн
 Каппель-ам-Альбіс — громада в кантоні Цюрих